Single for damer i kunstskøjteløb under vinter-OL 2018 blev afholdt på Gangneung Ice Arena i Gangneung, Sydkorea. Det korte program blev afholdt den 21. februar, og den frie skøjteløb blev afholdt den 23. februar.

Resultater

Kortprogram

Friprogram

Totalt

Referencer 

Single - Damer